El término trabajo puede hacer referencia:

Actividad socioeconómica y jurídica
 al trabajo (economía) como actividad económica, medida del esfuerzo hecho por seres humanos, contrapuesto al capital;
 trabajo productivo, aquel que modifica el valor de uso de mercancías o servicios.
 trabajo reproductivo, aquel que es necesario para la reproducción humana, los cuidados y la vida.
 trabajo asalariado, aquel en el que se recibe un salario, sueldo o retribución.
 trabajo a tiempo parcial, aquel que ocupa parte de la dedicación a tiempo completo o jornada completa.
 trabajo a destajo, en el que se e paga una tarifa fija por cada tarea acabada o producida.
 trabajo forzado y trabajos forzados (pena), relacionado con la explotación laboral, la represión, el esclavismo.
 trabajo doméstico, realizado en el ámbito del hogar, mayoritariamente por mujeres.
 jornada de trabajo, duración de la jornada de trabajo, historia y evolución.
 mercado de trabajo, relaciones socieconómicas y jurídicas entre empresarios y trabajadores.
 al trabajo (sociología), en sociología, ejecución de tareas que implican un esfuerzo físico y/o mental y que tienen como objetivo la producción de bienes y/o servicios para atender las necesidades humanas;
 al derecho del trabajo, relación de trabajo y derecho laboral, en derecho, regulación jurídica y legal del trabajo y las relaciones laborales;
Física
 al trabajo (física), en mecánica clásica (física), una magnitud escalar en física.
Educación
 al trabajo escolar (al que también se llama tarea escolar o deberes), trabajo o tarea que se asigna a los estudiantes por parte de sus profesores, y que se espera sea realizado en los hogares o las actividades deben ser realizadas en el aula del colegio, o como parte de tareas vigiladas de apoyo, con supervisión de un adulto.
Religión y filosofía
 al trabajo, en la masonería.